Санжаровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Санжаровка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.

Украина 
 Санжаровка — село в Бахмутском районе Донецкой области.